La gara di Spada individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si è svolta il 20 luglio 2014.

La medaglia d'oro è stata conquistata dall'italiana Rossella Fiamingo che ha battuto in finale la tedesca Britta Heidemann. La medaglia di bronzo è andata all'ucraina Jana Šemjakina e all'estone Erika Kirpu.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2014

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2014